Ostaptschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Julija Tkatsch, geborene Ostaptschuk (* 1989), ukrainische Ringerin
 Nadeschda Ostaptschuk (* 1980), weißrussische Kugelstoßerin
 Sergei Igorewitsch Ostaptschuk (1990–2011), russisch-weißrussischer Eishockeyspieler
 Wolodymyr Ostaptschuk (* 1984), ukrainischer Radiomoderator und Fernsehmoderator